Heldburg steht für:

 Heldburg, eine Stadt in Thüringen 
 Veste Heldburg, eine Burg bei Heldburg (Deutsches Burgenmuseum)
 Helene Freifrau von Heldburg (1839–1923), Gemahlin des Herzogs Georg II. von Sachsen-Meiningen
 Heldburger Land, heutiges Gebiet des historischen Amtsbezirks Heldburg
 Verwaltungsgemeinschaft Heldburger Unterland, Regionalverwaltung Heldburger Land